Adler-Bräu steht für:

 Adler Bräu Kraichgau, früherer Name der Dachsenfranz Biermanufaktur GmbH & Co KG, Baden-Württemberg
 Adler-Bräu Saarbrücken, ehedem „Gebr. Heyer Adlerbrauerei“, heute Gasthaus zum Adler (Saarbrücken), Saarland
 Adler-Bräu Stettfeld, Brauerei in Stettfeld, Bayern
 Adler Bräu, Brauerei in Schwanden GL, Kanton Glarus
 Adler-Bräu (Wiernsheim), Brauerei in Wiernsheim, Baden-Württemberg
 Vaihinger Adler-Bräu, ehemalige Brauerei in Vaihingen (Stuttgart), Baden-Württemberg